Podillja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Podolje, deutsch „Podolien“ = „entlang des Tals“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Podillja (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka, siehe Podillja (Baryschiwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe, siehe Podillja (Wesselynowe)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, siehe Podillja (Tschortkiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Podillja (Ternopil)